Урбино:

 Урбино — город на востоке Италии, исторический и культурный центр региона Марке.
 Урбино — государство, существовавшее в Марке в эпоху Ренессанса.
 Solaris Urbino — серия автобусов польской компании Solaris Bus & Coach.
 Solaris Urbino 18 — автобус, выпускаемый с 1999 года.